Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 10 december 2021.

Vrouwen 12